Eurytion är ett släkte av mångfotingar. Eurytion ingår i familjen storjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storjordkrypare
Eurytion